San Giuseppe (Monza), wijk in de Italiaanse stad Monza
 San Giuseppe (Napels), wijk in de Italiaanse stad Napels
 San Giuseppe (Montecarlo), frazione van Montecarlo in de Italiaanse provincie Lucca
 San Giuseppe (Cassola), frazione van Cassola in de Italiaanse provincie Vicenza
 San Giuseppe (Comacchio), frazione van Comacchio in de Italiaanse provincie Ferrara
 San Giuseppe (Tolentino), frazione van Tolentino in de Italiaanse provincie Macerata
 San Giuseppe dei Teatini, een basiliek in het centrum van Palermo
 San Giuseppe Jato, een gemeente in de Italiaanse provincie Palermo
 San Giuseppe Vesuviano, een gemeente in de Italiaanse provincie Napels

San Giuseppe (heilige), Italiaanse naam voor "Jozef van Nazareth"